Il singolare del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Vincenzo Santopadre 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bryan Shelton (secondo turno)
 Tim Henman (Campione)
 João Cunha e Silva (semifinali)
 Peter Tramacchi (primo turno)

 Eyal Ran (primo turno)
 Nicolas Escudé (secondo turno)
 Carlos Gómez Díaz (quarti di finale)
 Hideki Kaneko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1995